Satinieren steht für:
 Satinieren (Glasbearbeitung), Glas erhält durch Sandstrahlen eine matte, samtige Oberfläche
 Satinieren (Metallverarbeitung), mittels Metallschliff werden glänzende Metalle mattiert
 Satinieren (Papierherstellung), die Oberfläche von Papier wird durch Walzen geglättet
 Satinieren (Textilverarbeitung), durch Auftrag von Appretur erhält Gewebe Glanz

Siehe auch:
 Satin